Niemcy:
 Heuchelheim – dzielnica Reichelsheim (Wetterau)
 Heuchelheim – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen
 Heuchelheim bei Frankenthal – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz

Zobacz też:
 Heuchelheim-Klingen